Termenul „Winnipeg” se poate referi la:

Winnipeg, Manitoba, capitala provinciei Manitoba din Canada
Lake Winnipeg, lac din Canada
Winnipeg River, râu care se varsă în lacul Winnipeg
Winnipeg Capital Region, Manitoba, regiune din Manitoba